Ciglenik (Kutjevo), Kroatië
Ciglenik (Oriovac), Kroatië